Пара Саня Мирза / Елена Веснина — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — дуэт Надежда Петрова / Лизель Хубер — не защищали свой титул, но обе принимали участие в соревнованиях:
 россиянка (в паре с немкой Юлией Гёргес) дошла до четвертьфинала.
 американка (в паре с соотечественницей Лизой Ремйонд) проиграла на старте будущим чемпионкам.

Посев 

  Квета Пешке /  Катарина Среботник  (Полуфинал)
  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд (Первый раунд)

<li>  Ваня Кинг /  Барбора Заглавова-Стрыцова (Первый раунд, отказ)
<li>  Бетани Маттек-Сандс /  Меганн Шонесси (Финал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Family Circle Cup 2011